A Praia da Gamboa é uma praia brasileira, localizada no município de Garopaba, no estado de Santa Catarina. É uma praia em forma de enseada.

A Gamboa é uma das praias mais celebradas da região pela sua beleza natural e hospitalidade local. Cercada pela Mata Atlântica, a região oferece ainda observação de baleias Francas, dunas, lagoas e caminhadas pelo Parque Florestal. Está entre as mais belas praias do litoral catarinense, que preserva quase 90% da vegetação nativa.

Gamboa